Bei den II. Olympischen Winterspielen 1928 in St. Moritz fand ein Wettbewerb im Skispringen statt. Dies war gleichzeitig das Springen der 5. Nordischen Skiweltmeisterschaften. Neben olympischen Medaillen wurden auch Weltmeisterschaftsmedaillen vergeben.

Olympiasieger wurde der Norweger Alf Andersen, sein Landsmann Sigmund Ruud gewann die Silber- und Rudolf Burkert aus der Tschechoslowakei die Bronzemedaille.

Wettkampfverlauf 
Die Kampfrichter Østgaard aus Norwegen, Jilek aus der Tschechoslowakei und Straumann aus der Schweiz bildeten die Jury. Aufgrund von Eis in der Spur konnten die Springer im ersten Durchgang nur geringere Geschwindigkeit erreichen als im zweiten. Dem späteren Olympiasieger Alf Andersen aus Norwegen gelang mit 60 Metern der weiteste Sprung. Der Norweger Sigmund Ruud und Gérard Vuilleumier aus der Schweiz erreichten mit 57,5 Metern die zweitbeste Weite. Nach Punkten belegten nach dem ersten Durchgang die Norweger Alf Andersen, Sigmund Ruud und Jacob Tullin Thams die ersten drei Positionen.

Während der Pause brach eine 40-minütige Diskussion aus, da sich einige Springer über den Anlauf beschwerten. Nach mehreren Telefonaten ließ die Jury den Anlauf um 5 Meter verlängern.

Ergebnisse

Weblinks 
Ergebnisse bei sports-reference.com

Skispringen
1928
1928
1928 Skispringen
Skispringen (Schweiz)